

Astronomia
 28575 McQuaid – asteroide della fascia principale

Persone
 Glenn McQuaid – regista e sceneggiatore irlandese
 John Charles McQuaid – arcivescovo cattolico irlandese
 Matt McQuaid – cestista statunitense
 Pat McQuaid – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada irlandese